Příjmení McRae nese více osobností:

 Carmen McRae (1920–1994) – americká zpěvačka a herečka
 Colin McRae (1968–2007) – britský rallyový jezdec skotského původu
 Lee McRae (* 1966) – americký atlet, sprinter
 Tate McRae (* 2003) – kanadská zpěvačka, skladatelka a tanečnice